Gersdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Gersdorf, Gemeinde im Landkreis Zwickau in Sachsen
 Gersdorf (Bahretal), Ortsteil der Gemeinde Bahretal im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Gersdorf (Biendorf), Ortsteil der Gemeinde Biendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Gersdorf (Börde), Ortsteil der Gemeinde Niedere Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Gersdorf (Crimmitschau), mit Lauenhain verschmolzener Ortsteil der Stadt Crimmitschau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Gersdorf (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Gersdorf (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Gersdorf (Golßen), Gemeindeteil der Stadt Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Gersdorf (Hainichen), Ortsteil der Stadt Hainichen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Gersdorf (Hartha), Ortsteil der Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Gersdorf (Haselbachtal), Ortsteil der Gemeinde Haselbachtal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Gersdorf (Kirchheim), Ortsteil der Gemeinde Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Gersdorf (Leinburg), Ortsteil der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Gersdorf (Markersdorf), Ortsteil der Gemeinde Markersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Gersdorf (Nennslingen), Ortsteil der Gemeinde Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Gersdorf (Striegistal), Ortsteil der Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Gersdorfer Burg, Ortsteil der Kreisstadt Quedlinburg, Sachsen-Anhalt

in Österreich:
 Gersdorf an der Feistritz, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark
 Gersdorf an der Mur, Katastralgemeinde von Straß-Spielfeld, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Gersdorf (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Gersdorf im Grenzland, Ortschaft in Straß in Steiermark, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Gersdorf (Gemeinde Esternberg), Ortschaft der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gersdorf (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Katastralgemeinde von Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Gersdorf (Gemeinde Mooskirchen), Streusiedlung in der Gemeinde Mooskirchen, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Gersdorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft der Gemeinde St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

historische deutsche Ortsnamen in Polen:
 Gersdorf (Landkreis Bütow, Pommern) von Ząbinowice, Gmina Bytów, Woiwodschaft Pommern
 Gersdorf (Landkreis Crossen (Oder), Brandenburg) von Dąbie (Powiat Krośnieński), Woiwodschaft Lebus
 Gersdorf am Queis (Landkreis Bunzlau, Schlesien), von Gierałtów, Gmina Nowogrodziec, Woiwodschaft Niederschlesien
 Gersdorf  (Landkreis Sorau, Brandenburg), von Jaryszów, Gmina Jasień, Woiwodschaft Lebus
 Gersdorf (Landkreis Dramburg, Pommern), von Gawroniec, Gmina Połczyn-Zdrój, Woiwodschaft Westpommern

historische deutsche Ortsnamen in Tschechien:
 Gersdorf, von Mezihoří (Blatno), Ortsteil der Gemeinde Blatno, Region Ústí
 Gersdorf, von Kerhartice, Ortsteil der Stadt Česká Kamenice, Region Ústí
 Gersdorf, von Kerhartice, Ortsteil der Stadt Ústí nad Orlicí, Region Pardubice
 Gersdorf, von Kerhartice (Jakartovice), Wüstung in der Gemeinde Jakartovice, Region Moravskoslezský

Gersdorf ist der Familienname folgender Personen:
 David Gottlob von Gersdorf (1658–1732), preußischer Generalleutnant

 Frauke Brosius-Gersdorf (* 1971), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Hubertus Gersdorf (* 1962), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johanna Magdalena von Gersdorf (1706–1744), deutsche Kirchenlieddichterin
 Małgorzata Gersdorf (* 1952), Präsidentin des Obersten Gerichts in Polen
 Nicolaus von Gersdorf (1629–1702), deutscher Jurist und Diplomat
 Otto Ernst von Gersdorf (1710–1773), königlich-preußischer Generalmajor
 Paul von Gersdorf (1835–1915), deutscher Geistlicher der Katholisch-Apostolischen Gemeinde
 Torsten Gersdorf (* 1961), deutscher General
 Wilhelm August Gersdorf (* 1827), deutscher Autor und Chronist

Siehe auch:
 Gersdorff
 Gerersdorf
 Altgersdorf
 Neugersdorf